Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Uranie, la Muse de l'Astronomie et de l'Astrologie ;
 Uranie, une Océanide.
 Uranie est le nom traditionnellement  donné au huitième livre des Histoires d’Hérodote.
 Uranie est le nom de la maîtresse de maison, un des personnages principaux de La Critique de l'École des femmes, comédie de Molière.
 (30) Uranie est un astéroïde.
 Les Uraniidae ou uranies sont une famille de papillons.
 Uranie est une jument de course française (1920-1947).
 Uranie (Urania) est un recueil du poète russe naturalisé américain Joseph Brodsky (1987).
 Uranie est le nom d'un ensemble de musique baroque français.
 Des navires français ont porté ce nom :
 l', une frégate française de 40 canons lancée en 1788 ;
 l'Uranie, précédent nom du Géographe, une corvette française de 24 canons lancée en 1800 ;
 l', une frégate française de 44 canons lancée en 1801 ;
 la classe Uranie, une classe de frégates françaises constituée de 2 vaisseaux, l' et la  ;
l', une corvette, échouée le  au cours d'une expédition autour du monde menée par Louis de Freycinet (1817-1820) ;
 l', une frégate française de 60 canons lancée en 1832.

Voir aussi 
 
Nom de bateau de la Marine française